La famille Scarpetta-De Filippo, dont sont membres :
 Eduardo De Filippo (1900-1984), acteur, réalisateur, scénariste et dramaturge italien ;
 Luca De Filippo (1948-), acteur et metteur en scène italien ;
 Luigi De Filippo (1930-2018), acteur, metteur en scène et dramaturge italien ;
 Peppino De Filippo (1903-1980), acteur, humoriste et dramaturge italien ;
 Titina De Filippo (1898-1963), actrice et scénariste italienne ;
 Vito De Filippo (1963-), homme politique italien.

Voir aussi